Нестеровский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Бурятия 

 Нестеровский сельсовет Прибайкальского района

Вологодская область 

 Нестеровский сельсовет Сокольского района

Калужская область 

 Нестеровский сельсовет Спас-Деменского района (упразднён в 2010 году)

Оренбургская область 

 Нестеровский сельсовет Новосергиевского района

Приморский край 

 Нестеровский сельсовет Пограничного района (упразднён к середине 2000-х)

Тверская область 

Упразднены во второй половине 1990-х в результате реорганизации в сельские округа.

 Нестеровский сельсовет Бельского района
 Нестеровский сельсовет Калининского района
 Нестеровский сельсовет Старицкого района

Украина 

Нестеровский сельский совет (Нестерівська сільська рада)

Тернопольская область 

 Нестеровский сельский совет Зборовского района

Черкасская область 

 Нестеровский сельский совет Маньковского района